Kornsand steht für:
 Kornsand, Rheinübergang und Wohnplatz in der Gemeinde  Trebur, Landkreis Groß-Gerau, Hessen

Kornsand ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Kornsand (1894–1973), deutsch-amerikanischer Musiker und Komponist
 Luise Kornsand (1876–1972), deutsch-amerikanische Malerin

Siehe auch:
 Kornsandverbrechen